Grobelka – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, w gminie Śrem
 Grobelka – struga dopływ Masłówki
 Grobelka – struga dopływ Myśli

Zobacz też 
 Grobelki, Grobla